Název Jabloneček může znamenat:
 Jablonec nad Jizerou, Okres Semily
 Jabloneček (Ralsko), katastrální území pod zaniklou vesnicí Jablonec na území města Ralsko, Okres Česká Lípa